Marko Modic (né le  à Ljubljana) est un photographe et peintre slovène.

Livres illustrés 
 Martin Seymour-Smith, Gnosticism: The Path of Inner Knowledge, Londres: Labyrinth Publishing, 1996.

Liens externes 
 
 
 

Naissance en août 1958
Naissance à Ljubljana
Naissance en RS de Slovénie
Photographe slovène du XXe siècle
Photographe slovène du XXIe siècle
Peintre slovène du XXe siècle
Peintre slovène du XXIe siècle